«Лидер» — советский фильм, снятый Борисом Дуровым в 1984 году. Премьера картины состоялась в апреле 1985 года.

Сюжет 

В девятом классе появился новенький. Замкнутый парень подчинил себя единственной цели — расшифровать таинственные письмена исчезнувшего племени тольмеков (в реальности не существовавшего, аллюзия на тольтеков). Не посвятив в свои изыскания никого, кроме учителя из своей бывшей школы, герой обрекает себя на непонимание окружающих.

Своих же одноклассников он считает людьми примитивными, живущими без ясно определённых целей. Те, в свою очередь, считают Шестакова индивидуалистом и выскочкой. Особенно враждебно относится к новичку лидер класса Олег и его приятели, которые начинают борьбу против Бориса. Конфликт разгорается. Его пытаются разрешить одноклассница Бориса Таня, которой нравится необычный мальчик, а также классный руководитель Нина Петровна. Именно благодаря им Борис начинает понимать свою эгоистичность и неправоту.

Максимализм юного героя доходит временами до крайнего индивидуализма. Отказываясь от всего, что отвлекает его от цели, Борис в конечном счёте отказывается от жизни, обедняет себя. Потому что кроме высокого счастья стремления к научной истине существуют другие радости, трель соловья по причине вновь нагрянувшей весны, зачарованные воды, над которыми с трогательной беззащитностью склонились ивы, улыбка ребенка, простое счастье жить, ибо каждый жизненный миг неповторим и невозвратен. И глаза одноклассницы, что высматривают тебя каждое утро из окон дома напротив, — как же можно не видеть тех глаз?

Прототипы героев 
Как отмечает Даль Орлов, «пятнадцатилетний Боря Шестаков фанатично предан своей идее: прочитать не поддающуюся дешифровке древнюю рукопись». «Дальним прототипом героя и сюжета» фильма можно считать Юрия Кнорозова, который в молодые годы открыл принцип, позволивший расшифровать несколько древних рукописей мексиканских племён майя, обитавших на Юкатане.

По словам сценариста Даля Орлова, его учитель литературы выведен под своим подлинным именем — Александр Александрович Титов.

В ролях 

{{ВРолях|Сергей Козлов | |Чекин}}

Исполнители главных ролей Александр Стриженов и Екатерина Токмань познакомились на съёмках фильма ещё школьниками, после совершеннолетия поженились и с тех пор не расставались.

 Съёмочная группа 
 Автор сценария: Даль Орлов
 Режиссёр: Борис Дуров
 Оператор: Александр Рыбин
 Художник: Валерий Иванов
 Звукорежиссёр: Избуцкий, Александр Моисеевич
 Композитор Евгений Геворгян

 Отзывы 
По опросу журнала «Советский экран» фильм «Лидер» — «о верности призванию, о готовности неистово трудиться во имя его», вошёл в десятку лучших отечественных фильмов (9-е место).

Фильм вызвал полемику школьников в печати. Много откликов получила статья К. Лаврова «Чудаки из квартала „В“», вышедшая в газете «Комсомольская правда» 13 февраля 1986, так в этой же газете была напечатана в ответ на неё статья от групп школьников «Не затеряться… О проблемах организации досуга молодёжи».

Ценность картины «Лидер» в том, что она зовёт к разговору, открытому в жизнь, разговору о проблемах  действительно серьезных, чутко уловленных создателями ленты.

 Литература 
 Агамалиев Ф. Жизнь задаёт вопросы // Искусство кино. — 1985. — № 7-12. — С. 76-81.
 Лавров К.'' «Чудаки из квартала „В“» // Комсомольская правда. — 1986. — 13 фев.
«Лидер» снимается в Сочи: новый фильм Центральной студии детских и юношеских фильмов им. М. Горького // Черноморская здравница. – 1984. – 24 янв.

Примечания 

Фильмы СССР 1984 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о школе
Фильмы Бориса Дурова